

Cinema
The Intruders (noto anche come Skippy and the Intruders) – film del 1969 diretto da Lee Robinson
The Intruders – film del 1975 diretto da Torgny Wickman
The Intruders – film del 2009 diretto da Gregori J. Martin
Intruders – film del 2011 diretto da Juan Carlos Fresnadillo
Intruders – film del 2013 diretto da Young-seok Noh
The Intruders – film del 2015 diretto da Adam Massey

Musica
The Intruders – gruppo musicale statunitense

Televisione
The Intruders – film TV del 1970 diretto da William A. Graham
Intruders – film TV del 1992 diretto da Dan Curtis
Intruders – serie televisiva statunitense del 2014

Pagine correlate
The Intruder